Малтабар — фамилия и название населённых пунктов:
 Малтабар, Павел Игнатьевич (1908—1977) — организатор шахтного строительства, Герой Социалистического Труда.

Казахстан 
 Малтабар — село в Ерейментауском районе Акмолинской области.

Киргизия 
 Малтабар — село в Жайылском районе Чуйской области.